Кири́лл Симако́в: Симаков, Кирилл Владимирович (1935—2004) — российский и советский учёный в области геологии.
 Симаков, Кирилл Сергеевич (род. 1988) — российский легкоатлет.